El cognom d'una família d'artistes italians que es destacaren principalment durant el barroc, entre els més coneguts:
 Carracci (família)
 Agostino Carracci, pintor i gravador italià
 Annibale Carracci, pintor i gravador italià, germà d'Agostino Carracci.
 Antonio Carracci, fill d'Agostino Carracci.
 Francesco Carracci, nebot d'Agostino Carracci.
 Lodovico o Ludovico Carracci cosí d'Agostino Carracci.

Durant el , a Xile s'ha destacat el pintor Caracci:
 José Caracci Vignati.